Erik Penser Bank är en privatägd bank som erbjuder finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Verksamheten är organiserad i två affärsområden, Wealth Management och Corporate Finance.

Banken grundades 1994 under namnet Erik Penser Fondkommission av Erik Penser. Under Erik Penser Fondkommissions första år var verksamheten inriktad på mäkleri inom de svenska aktie- och räntemarknaderna samt på Corporate Finance. I början av 2000-talet hade verksamheten expanderats till kapitalförvaltning och strukturerade produkter och under 2004 började firman även handla för egen räkning i finansiella instrument, så kallad trading.

Erik Penser Fondkommission fick banktillstånd 2008 och bytte samma år namn till Erik Penser Bankaktiebolag. Samtidigt inleddes en expansion av verksamheten, främst inom analys, private banking och trading. Antalet medarbetare växte under några år i efterdyningarna av den globala finanskrisen till som flest cirka 170 personer 2010. Sedan 2014 har verksamheten varit fokuserad på rådgivning, kapitalförvaltning samt kreditgivning och banken sysselsätter ett hundratal personer.

Referenser

Externa länkar
http://www.penser.se
Svenska banker
Företag bildade 1994
Företag i Stockholms kommun